Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Eurotel Slovak Open 1999, який відбувся вперше у Словаччині. Кім Клейстерс і Лоранс Куртуа виграли титул, у фіналі перемігши пару Ольга Барабанщикова і Лілія Остерло з рахунком 6–2, 3–6, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Станіслава Грозенська /  Андреа Шебова

 Кваліфікаційна сітка

{{4TeamBracket
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Любомира Бачева Карін Кшвендт| RD1-score1=8| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Barbora Blahutiaková Зузана Кучова
| RD1-score2=3
| RD1-seed3= 
| RD1-team3={{nowrap| Станіслава Грозенська Андреа Шебова}}
| RD1-score3=8
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Жофія Губачі Габріела Волекова
| RD1-score4=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Любомира Бачева Карін Кшвендт
| RD2-score1=5
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=

Посилання 
 ITF doubles results page 

Eurotel Slovak Open, парний розряд